Digestivo puede aludir a:

 Un digestivo, bebida tomada para ayudar a la digestión.
 El aparato digestivo, conjunto de órganos encargado de la digestión.
 La gastroenterología, especialidad médica que trata las enfermedades del aparato digestivo, comúnmente denominada "digestivo" en España.